I Turn to You:
 
 I Turn to You (песня All-4-One) — песня группы All-4-One с альбома Space Jam: Music from and Inspired by the Motion Picture (1996). Кавер-версия песни была впоследствии записана певицей Кристиной Агилерой и включена в альбом Christina Aguilera (1999).
 I Turn to You (песня Мелани Си) — песня певицы Мелани Си с альбома Northern Star (2000).